Кольчугин — русская фамилия.

Известные носители 
 Кольчугин, Александр Григорьевич (1839—1899) — российский предприниматель.
 Кольчугина, Анна Матвеевна (1920—2009) — заслуженный мастер спорта СССР (фехтование).